Le chontal peut désigner une des langues tequistlatèques :
 le chontal des basses terres
 le chontal des hautes terres
 le chontal de Tequisistlan